Ognisko Białystok – wielosekcyjny klub sportowy z siedzibą w Białymstoku, założony na początku lat 30. XX-wieku.
Klub na początku swojego istnienia był klubem kolejowym, następnie KPW, czyli Kolejowego Przysposobienia Wojskowego. Najsilniejsze sekcje ówczesnego Ogniska to piłka nożna i lekka atletyka.

Klub odradza się po II wojnie światowej i występuje w rozgrywkach okręgowych. Zespół rozgrywa mecze na boisku znajdującym się przy dworcu PKP Białystok Główny, a także gościnnie na stadionie w Zwierzyńcu.

Klub kilkakrotnie zmieniał swoje nazwy:
 KKS Ognisko (Kolejowy Klub Sportowy)
 KPW Ognisko (Kolejowe Przysposobienie Wojskowe)
 KKS Ognisko
 ZZK (Związek Zawodowy Kolejarzy)
 Kolejarz
 Ognisko
 KKS Ognisko-Starosielce Białystok
 KKS Ognisko
 KS Ognisko

 Fuzja z KS Starosielce
W roku 1971 doszło do połączenia KS Starosielce (dawniej Kolejarz Starosielce), w wyniku fuzji powstał klub o nazwie Ognisko-Starosielce Białystok z siedzibą przy ul.Elewatorskiej. W 1975 roku istnieje wpis do stowarzyszeń i organizacji miasta Białegostoku, gdzie widnieje nazwa Kolejowy Klub Sportowy Ognisko-Starosielce.

Stadion
Stadion powstał za czasów LKS Starosielce, kiedy w roku 1966 przystąpiono do budowy nowego obiektu przy ul.Elewatorskiej. Budowę ukończono 2 lata później, stadion posiadał: małe trybuny, bieżnię lekkoatletyczną oraz zaplecze socjalne. 

Sekcje
Ognisko było klubem wielosekcyjnym, największą z nich była piłka nożna, kolarstwo i zapasy. Sekcja kolarska funkcjonowała do 2008 roku. Natomiast sekcja zapaśnicza oddzieliła się w latach 70. i występowała jako Podlasiak Starosielce.

Ognisko z powodów finansowych zostało rozwiązane z początkiem lat 90. Obiekty sportowe przeszły pod własność miasta i przez kilka lat były dzierżawione przez KKS Piast Białystok. W roku 2017 Jagiellonia Białystok wygrała przetarg na dzierżawę terenu, gdzie planuje wybudować 3 boiska treningowe .

Sezony

Przypisy

Źródła
 "Piłkarskie Dzieje Podlasia" Jerzy Górko 
 "Klubowa Historia piłki nożnej do 1939 roku" (str.132) Jan Goksiński 
 Gazeta Białostocka, Gazeta Współczesna w latach 1949-1993.

Kluby piłkarskie w Białymstoku
Kluby piłkarskie w województwie podlaskim
Polskie kluby zapaśnicze